Антипенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Антипенко, Григорий Александрович (род. 1974) — российский актёр театра и кино.
 Антипенко, Иосиф Степанович (1910—1945) — Герой Советского Союза.
 Антипенко, Николай Александрович (1901—1988) — генерал-лейтенант.

 Антипенко, Татьяна Николаевна (Завалий; род. 1981) — украинская лыжница.

Топоним 
 Антипенко — остров в Японском море.